Cantonul Saint-Pol-sur-Ternoise este un canton din arondismentul Arras, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Beauvois || align="right" | 125 || align="right" | 62130 || align="right" | 62101
|-
| Bermicourt || align="right" | 128 || align="right" | 62130 || align="right" | 62114
|-
| Blangerval-Blangermont || align="right" | 85 || align="right" | 62270 || align="right" | 62137
|-
| Brias || align="right" | 235 || align="right" | 62130 || align="right" | 62180
|-
| Buneville || align="right" | 138 || align="right" | 62130 || align="right" | 62187
|-
| Croisette || align="right" | 308 || align="right" | 62130 || align="right" | 62258
|-
| Croix-en-Ternois || align="right" | 255 || align="right" | 62130 || align="right" | 62260
|-
| Diéval || align="right" | 665 || align="right" | 62460 || align="right" | 62269
|-
| Écoivres || align="right" | 94 || align="right" | 62270 || align="right" | 62283
|-
| Flers || align="right" | 200 || align="right" | 62270 || align="right" | 62337
|-
| Foufflin-Ricametz || align="right" | 135 || align="right" | 62130 || align="right" | 62348
|-
| Framecourt || align="right" | 113 || align="right" | 62130 || align="right" | 62352
|-
| Gauchin-Verloingt || align="right" | 825 || align="right" | 62130 || align="right" | 62367
|-
| Guinecourt || align="right" | 16 || align="right" | 62130 || align="right" | 62396
|-
| Hautecloque || align="right" | 186 || align="right" | 62130 || align="right" | 62416
|-
| Héricourt || align="right" | 98 || align="right" | 62130 || align="right" | 62433
|-
| Herlincourt || align="right" | 112 || align="right" | 62130 || align="right" | 62435
|-
| Herlin-le-Sec || align="right" | 151 || align="right" | 62130 || align="right" | 62436
|-
| Hernicourt || align="right" | 423 || align="right" | 62130 || align="right" | 62442
|-
| Humerœuille || align="right" | 143 || align="right" | 62130 || align="right" | 62467
|-
| Humières || align="right" | 232 || align="right" | 62130 || align="right" | 62468
|-
| Ligny-Saint-Flochel || align="right" | 202 || align="right" | 62127 || align="right" | 62514
|-
| Linzeux || align="right" | 148 || align="right" | 62270 || align="right" | 62518
|-
| Maisnil || align="right" | 244 || align="right" | 62130 || align="right" | 62539
|-
| Marquay || align="right" | 163 || align="right" | 62127 || align="right" | 62558
|-
| Moncheaux-lès-Frévent || align="right" | 112 || align="right" | 62270 || align="right" | 62576
|-
| Monts-en-Ternois || align="right" | 70 || align="right" | 62130 || align="right" | 62590
|-
| Neuville-au-Cornet || align="right" | 66 || align="right" | 62130 || align="right" | 62607
|-
| Nuncq-Hautecôte || align="right" | 402 || align="right" | 62270 || align="right" | 62631
|-
| Œuf-en-Ternois || align="right" | 226 || align="right" | 62130 || align="right" | 62633
|-
| Ostreville || align="right" | 276 || align="right" | 62130 || align="right" | 62641
|-
| Pierremont || align="right" | 252 || align="right" | 62130 || align="right" | 62655
|-
| Ramecourt || align="right" | 341 || align="right" | 62130 || align="right" | 62686
|-
| Roëllecourt || align="right" | 595 || align="right" | 62130 || align="right" | 62717
|-
| Saint-Michel-sur-Ternoise || align="right" | 943 || align="right" | 62130 || align="right" | 62763
|-
| Saint-Pol-sur-Ternoise || align="right" | 5 220 || align="right" | 62130 || align="right" | 62767
|-
| Séricourt || align="right" | 60 || align="right" | 62270 || align="right" | 62791
|-
| Sibiville || align="right" | 109 || align="right" | 62270 || align="right" | 62795
|-
| Siracourt || align="right" | 228 || align="right" | 62130 || align="right" | 62797
|-
| Ternas || align="right" | 118 || align="right" | 62127 || align="right" | 62809
|-
| Troisvaux || align="right" | 296 || align="right" | 62130 || align="right" | 62831
|-
| Wavrans-sur-Ternoise || align="right" | 201 || align="right" | 62130 || align="right" | 62883
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais